Bahnhof Westend steht für:

 Bahnhof Berlin-Westend, Berlin
 U-Bahnhof Westend, Frankfurt
 U-Bahnhof Neu-Westend, Berlin